Lonchodectes ("ujedač koplja") bio je rod pterosaura iz porodice Lonchodectidae pronađen u nekoliko turonijskih (kasna kreda, iako je vjerojatno živio i u valanginiju) u Engleskoj, uglavnom na području oko Kenta. Vrsta koja mu pripada priključivala se rodu Ornithocheirus do rada Davida Unwina tokom 1990-ih i 2000-ih, te je taj rod sada općeprihvaćen kao zaseban. Poznato je nekoliko potencijalnih vrsta; većina ih se zasniva na nepotpunim ostacima i već je priključivana drugim rodovima. Ovaj rod dio je služenog problema taksonomije ranokredskih pterosaura iz Brazila i Engleske, kao što su Amblydectes, Anhanguera, Coloborhynchus i Ornithocheirus.

Povijest i vrste 
 
Tokom vremena ovom su se rodu priključivale brojne vrste, a ovdje su navedene samo one koje su se češće povezivale s njim.

Nomenklaturni tip, L. compressirostris, zasniva se na BMNH 39410, nepotpunoj gornjoj vilici iz turonijske gornjokredske gornje krede blizu Kenta. Richard Owen joj je dao naziv 1851. godine kao vrsti roda Pterodactylus; Harry Govier Seeley ju je 1870. premjestio u Ornithocheirus, prije nego što je postala nomenklaturni tip roda Lonchodectes u Hooleyevom pregledu roda Ornithocheirus iz 1914. godine. Zbunjujuće, ta vrsta se također dugo (i neispravno) smatrala nomenklaturnim tipom roda Ornithocheirus.

Prethodno priključeni rodu Lonchodectes
 
Hooley je tada dodao još dvije vrste, od kojih su obje svrstavane kao vrste roda Pterodactylus, a onda roda Ornithocheirus: L. giganteus, cenomanski djelić čeljusti; i L. daviesii, još jedan djelić čeljusti iz jedne albijske formacije.

Ovom rodu je tokom 1990-ih i 2000-ih dodato još nekoliko bivših vrsta iz rodova Pterodactylus i Ornithocheirus. L. sagittirostris, zasnovan na BMNH R1823, fragmentu donje vilice iz donjokredskih slojeva Hastings u Istočnom Sussexu (?valanginij-hauterivij), i L. platystomus priključeni su mu do 2000. godine. Do 2003. dodate su još dvije vrste zasnovane na djelićima čeljusti, obje iz albijskog kembridžskog zelenog pješčara: L. machaerorhynchus i L. microdon, ujedinivši L. compressirostris, L. giganteus, L. platystomus i L. sagittirostris kao važeće vrste. Međutim, L. giganteus, L. machaerorhynchus i L. microdon su naknadno priključene novom rodu, Lonchodraco, dok je L. sagittirostris uklonjena iz Lonchodectes, te se sada tretira kao nomen dubium pri Pterodactyloidea incertae sedis.

Klasifikacija 
O ovom se rodu ne zna mnogo i nije općeprihvaćen. Wellnhoferovoj Ilustriranoj enciklopediji pterosaura (The Illustrated Encyclopedia of Pterosaurs, 1991.), drugom najvažnijem novijem sinopsisu pterosaura, napisanom prije Unwinovog djela, vrste su svrstane s Ornithocheirusom (zato što se L. compressirostris smatrao nomenklaturnim tipom) i zapravo su glavni fosili koji su iskorišteni za predstavljanje tog roda. Unwin ih je svrstao u vlastitu porodicu, Lonchodectidae, koju je 2003. grupirao s Ctenochasmatoidea, a 2006. s aždarkoidima, uključujući porodice Tapejaridae i Azhdarchidae.

Kladogram koji prikazuje filogenetsku poziciju ovog roda unutar Pteranodontia prema Andres i Myers (2013.):

Paleobiologija 
 
Unwin smatra da je Lonchodectes bio nespecijalizirana životinja, poput galeba, zbog njegovih prilično standardnih čeljusti i zuba (poput onih kod mnogo starijeg Pterodactylusa) i malene do srednje veličine; procijenio je najveći raspon njegovih krila na oko 2 metra. Lonchodectes je imao duge čeljusti s mnogo kratkih zuba, a čeljust je bila okomito spljoštena, poput "mašica za šećer sa zubima". Barem neke od tih vrsta imale su krestu na donjoj vilici.

Međutim, novija istraživanja pokazala su da je imao proporcije udova kao aždarkidi, te da je možda imao sličan način života.

Izvori 

Pterosauri